Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1969 година e 20-и пореден.

Започва на 1 март 1969 г. и завършва на 19 октомври.

Съдържа в календара 11 старта.

Стартове

Класиране

При пилотите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони